Сергей Эдуардович Алдонин (род. 1968) — российский актёр и режиссёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Родился в Ленинграде в семье физиков.

В 1982 году создал юношеский театр и поставил в нём несколько спектаклей.

В 1986 году поступил в Красноярский государственный институт искусств на театральный факультет («актёр драматического театра и кино») в мастерскую Леонида Калиновского.

В 1987 году мобилизован в армию на Дальнем Востоке в ракетные войска стратегического назначения. Создал там Театр Армии, поставил три спектакля.

В 1989 году вернулся из армии и закончил актёрский курс у профессора театрального училища им. Щукина Леонида Калиновского в 1992 году, поставил на курсе спектакль по Е. Шварцу «Тень», где исполнил роль Тени.

В 1992—1993 годах снимался в кино у режиссёра В. Ахадова (снимался в фильмах «Личная жизнь королевы» и «Я обещала, я уйду») и полгода проработал в его театре в Магнитогорске.

В 1994—1995 годах перешёл в Челябинский академический драматический театр им. Цвиллинга.

В 1995 году приехал в Москву и поступил в РАТИ—ГИТИС, в мастерскую профессора Марка Захарова, которую окончил в 2000 году, получив режиссёрский диплом с отличием. Он учился на одном курсе с Дмитрием Дюжевым, Олесей Железняк, Сергеем Фроловым, Екатериной Волковой и многими другими. Во время учёбы Алдонин поставил со своими однокурсниками спектакль «Мастер и Маргарита», который после 50-ти успешных показов в самом ГИТИСе и на различных фестивалях был включён в постоянный репертуар театра имени Станиславского. После окончания ГИТИСа Сергей стал активно работать на телевидении. Сергей Алдонин стал главным режиссёром-постановщиком известной программы «Золотой граммофон», а также главным режиссёром «Русского радио». Сейчас Сергей продолжает параллельно с театром заниматься телевидением. В данный момент он стал одним из ведущих режиссёров телеканала «СТС», на котором он снимает сериал «Папины дочки» и развлекательно-юмористическую программу в стиле «импровизация» — «Слава Богу, ты пришёл!».

В 2004 году совместно с А. С. Леньковым возглавил актёрский курс во ВГИКе (Всероссийский Государственный Университет Кинематографии им. С. А. Герасимова). На этом курсе он вместе со своими студентами создал спектакль «Ромео&Джульетта» на основе снов и фантазий по известной пьесе У. Шекспира. Премьера этого спектакля состоялась в 2007 году на сцене Московского Драматического Театра им. Станиславского, когда его участники были ещё студентами. Такое на профессиональной сцене бывает достаточно редко. Спектакль идёт по сей день в Театре Станиславского, и выпускники его мастерской активно играют в других его спектаклях.

Творчество

Работы в театре 
 «На бойком месте» Александра Островского
 «Мастер и Маргарита», по мотивам сюжета и черновикам романа Михаила Булгаков (лауреат конкурса в ГИТИСе, лауреат фестиваля им. В. Высоцкого, лучший режиссёрский дебют в конкурсе газеты Московский комсомолец, лауреат фестиваля «Театральная площадь»). Исполнял роль Фагота-Коровьева, впоследствии стал играть Воланда. В 2002 году выходит новая версия спектакля для большой сцены (совместный проект с Московским драматическим театром им. К. С. Станиславского). В 2011 году выходит версия спектакля для Театра имени М. А. Булгакова. Эта постановка романа прославилась, прежде всего, блистательной свитой Воланда, сам Воланд — режиссёр спектакля Сергей Алдонин. Театр имени М. А. Булгакова превращает сцену в мистическое пространство, где зритель не знает, откуда появляются и куда исчезают герои.

 «Севильский цирюльник», по Пьеру Бомарше, на сцене Российского академического молодёжного театра (РАМТ) — первая постановка на московской сцене

 «Зимняя сказка» (Челябинский академический драматический театр)

 Фридрих Дюрренматт — «Визит старой дамы» (МДТ К. С. Станиславского, специально для фестиваля «Дни Швейцарии» в Москве)
 В. Гуркин «Кадриль» (антреприза В. Котлова)

 Эжен Скриб, «Стакан воды» (МДТ им. К. С. Станиславского)

 Карло Гольдони, «Арлекино» (по произведению «Слуга двух господ», на сцене театра «Современник»)
 Уильям Шекспир, «Ромео и Джульетта» (Спектакль является совместной экспериментальной работой Московского малого драматического театра имени К. Станиславского и ВГИК имени С. Герасимова, мастерская народного артиста России А. Ленькова)

 М. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Театр имени М. А. Булгакова.

 Аркадий Аверченко. «Подходцев и двое других». РАМТ
 Э. Скриб. «Заговор по-английски» (по произведению «Стакан воды»). Театр им. М. А. Булгакова

Режиссура и постановка

Независимый театральный проект 
  — «Девичник. Посиделки с антрактом» по пьесе Лора Ш. Каннигем
  — «Боинг-Боинг» по пьесе Марка Камолетти
  — «Жестокие танцы» Танцевальный марафон по мотивам романа Хораса Маккоя «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»
  — «Дед Мороз - Мерзавец"» Ж. Баласко, М.-А. Шазель, К. Клавье, Ж. Жюньо, Т. Лермитт, Б. Мойно
  — «Вы не по адресу» по пьесе М. Камолетти

Фильмография

Актёр 
 — — «Папины дочки» — режиссёр сериала «Счастья полные штаны»
  — «Русалка»
  — «Бенефис» (короткометражка) — Артист
  — «Безумный юбилей»
  — «Миссия: Пророк»

Режиссёр 
  — «Папа на все руки»
 — — «Папины дочки» (1—14 сезоны)
  — «Деревенская комедия»
  — «Безумный юбилей»
  — «Людмила Гурченко»

Телевидение 
 2009 — «Слава богу, ты пришёл!» — режиссёр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Сергей Алдонин на сайте «РусКино»

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа